Brits curlingteam (mannen)
 Brits curlingteam (vrouwen)
 Brits curlingteam (gemengddubbel)